Macui Kódzsi (1957), japán kézilabdázó
 Macui Kódzsi (1984), japán baseballjátékos
 Macui Kódzsi (1960), japán politikus